Стіс, рідше стос (через  від ) — велика кількість однорідних предметів, вертикально складених один на одного (аркушів паперу, колод, дров, цегли; структура даних в комп'ютерних науках (інформатиці) 
 Стопа — рідковживана назва стосу паперу
Штабель — стіс будівельних чи сипких матеріалів
 Дров'яний стіс — ряди складених дров
 Стіс, стос — старовинна міра об'єму (для дров, цегли тощо), що дорівнювала кубічному сажню

Див. також 
 Штос — картярська гра
 Костер (значення)
 Стопа (значення)

Примітки